Думбревешть () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Думбревешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Думбревешть.
 Думбревешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Дрегану.
 Думбревешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Томшань.